Kočna je lahko:

 Kočna, Jesenice, naselje
 Jezerska Kočna, gora (2540 m) v Kamniško-Savinjskih Alpah
 Kokrška Kočna, gora (2520 m) v Kamniško-Savinjskih Alpah
 Belška Kočna (Vellacher Kotschna), dolina v sevenem (avstrijsko-koroškem) delu Kamniško-Savinjskih alp
 Ravenska kočna in Makekova kočna, dolini v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih alp (Jezersko)

Naselja v Sloveniji